Одинцовка — название населённых пунктов в России:

 Одинцовка — село в составе городского округа город Бийск Алтайского края.
 Одинцовка — село в Репьёвском районе Воронежской области.
 Одинцовка — деревня в Покровском районе Орловской области.
 Одинцовка — хутор в Хлеборобном сельском поселении Целинского района Ростовской области.
 Одинцовка — хутор в Юловском сельском поселении Целинского района Ростовской области.